Wyniki Grand Prix Niemiec 2001, pierwszej eliminacji Mistrzostw Świata Grand Prix w sezonie 2001.

Były to piąte zawody o Wielką Nagrodę Niemiec i jak dotąd ostatnie (w sezonie 2007 planowane są zawody w Gelsenkirchen). Były to pierwsze zawody żużlowego Grand Prix jakie odbyły się na tor czasowym.

Lista startowa 
Stawkę 22 stałych uczestników Grand Prix uzupełniło 2 zawodników z dziką kartą (Robert Barth oraz Mirko Wolter). Kontuzjowanego Joe Screena zastąpił zawodnik kwalifikowanej rezerwy Henrik Gustafsson. W nawiasach podano numery stałe.

 (1) Mark Loram (Wielka Brytania)
 (2) Billy Hamill (Stany Zjednoczone)
 (3) Tony Rickardsson (Szwecja)
 (4) Jason Crump (Australia)
 (5) Greg Hancock (Stany Zjednoczone)
 (6) Leigh Adams (Australia)
 (7) Tomasz Gollob (Polska)
 (8) Todd Wiltshire (Australia)
 (9) Ryan Sullivan (Australia)
 (10) Chris Louis (Wielka Brytania)
 (11) Peter Karlsson (Szwecja)
 (12) Carl Stonehewer (Wielka Brytania)
 (13) Nicki Pedersen (Dania)
 (14) Rune Holta (Norwegia)
 (15) Mikael Karlsson (Szwecja)
 (16) Piotr Protasiewicz (Polska)
 (17) Jimmy Nilsen (Szwecja)
 (18)  Joe Screen (Wielka Brytania)  (25) Henrik Gustafsson (Szwecja)
 (19) Brian Andersen (Dania)
 (20) Andy Smith (Wielka Brytania)
 (21) Niklas Klingberg (Szwecja)
 (22) Matej Ferjan (Słowenia)
 (23) Robert Barth (Niemcy)
 (24) Mirko Wolter (Niemcy)

Wyniki

Opis 
Inaugurację żużlowej Grand Prix w sezonie 2001 wygrał Tomasz Gollob. Niespodzianką było drugie miejsce Henrika Gustafssona, który wystąpił ze względu na kontuzję Joe Screena'a. Na najniższym stopniu podium znalazł się Duńczyk Nicki Pedersen.

Zawody rozpoczęły się z godzinnym opóźnieniem z powodu opadów deszczu. Organizatorzy zdążyli jednak przykryć tor folią i nie przeszkodziło to w rozegraniu zawodów.

Oprócz Gustafssona i Pedersena miłą niespodziankę swoim kibicom sprawił Peter Karlsson, zajmując 5 miejsce. Zdecydowanie rozczarowali 2 najlepsi żużlowcy świata z poprzedniego sezonu, Mark Loram był 13, a Billy Hamill 15. Z kolei ostatnie miejsce w zawodach zajął niedawny brązowy medalista mistrzostw świata - Jimmy Nilsen.

W zawodach wystąpiło dwóch Polaków. Oprócz zwycięzcy Golloba wystartował też Piotr Protasiewicz, ale nie zdołał on przebrnąć fazy eliminacyjnej i ukończył turniej na 17 pozycji.

W Grand Prix zadebiutowało trzech zawodników: Niklas Klingberg, Matej Ferjan i Mirko Wolter.

Klasyfikacja przejściowa 

Niemcy
2001
2001 w Niemczech